Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Начиная с 1980-х, претендент от Испании выбирается ежегодно Испанской академией кинематографических искусств и наук. Начиная с 2001 года, Академия озвучивает трёх кандидатов прежде чем выдвинуть официального претендента.

На момент 2016 года, девятнадцать испанских фильмов были номинированы на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, четыре из которых выиграли премию: «Начать сначала» (в 1982), «Изящная эпоха» (в 1993), «Всё о моей матери» (в 1999) и «Море внутри» (в 2004). Среди всех стран, подававших заявки на премию, Испания стоит на третьем месте по числу полученных премий после Италии (11 премий), Франции (9 премий), деля его с Японией (4 премии), и на третьем месте по числу номинированных фильмов после Франции (34 номинации) и Италии (27 номинаций).

Фильмы Хосе Луиса Гарси представляли Испанию на церемонии шесть раз и заслужили четыре номинации на «Оскар», одна из которых была победной. Педро Альмодовар и Карлос Саура сняли по пять фильмов, представляющих Испанию, каждый.

Список фильмов

Комментарии

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Испании

Испания